Envelliment biològic, canvi en la biologia d'un organisme a mesura que envelleix després de la maduresa 
 Envelliment cel·lular, fenomen en què cèl·lules diploides diferenciades perden la capacitat de dividir-se
 Envelliment humà, conjunt de modificacions morfològiques i fisiològiques que apareixen a conseqüència de l'acció del temps sobre els humans
 Envelliment del vi